VisionCivil es una solución de cálculos y diseños que ayuda a Ingenieros y Agrimensores de Canadá. Los programadores han desarrollado el software de ingeniería civil con el fin de facilitar el modelado del terreno desde distintos ángulos, el modo de triangulación, fabricación de perfiles, planos de secciones transversales, nivelación, servicios de tubería, y también para hacer los cálculos de volumen rápidos y precisos.

Inicialmente lanzado a finales de 1992 VisionCivil fue uno de los primeros programas verticales de CAD. VisionCivil funcionó en entidades primitivas. En 1996, a partir de una herramienta de diseño simple que adquirió la interfaz gráfica y de programación C. Las características asociadas a la redacción de los cálculos COGO y capacidades de modelado digital del terreno VisionCivil trajo a la nueva era.

VisionCivil, desarrollado por Geo-Plus, es un pionero de la industria geomática de Canadá y se utiliza extensamente para ello cuenta con miles de certificados en circulación.

VisionCivil se ejecuta en AutoCAD, MicroStation, PowerDraft y entornos IntelliCAD.

Lenguajes 
VisionCivil, está disponible en Francés e inglés.

Enlaces externos 
Web oficial

Software CAD analítico